BSDH steht für:
 Bahnhof Basel Dreispitz, Schweiz
 Belarussische Sozialdemokratische Hramada, Partei in Weißrussland

Abkürzung